Le vocable Notre-Dame-des-Dunes peut être rencontré pour désigner les édifices religieux suivants :

En Belgique 
 Abbaye Notre-Dame-des-Dunes dite « abbaye des Dunes » à Coxyde en Belgique.
 Église Notre-Dame-des-Dunes  à Coxyde en Belgique.

En France 
 Chapelle Notre-Dame-des-Dunes à Dunkerque.
 Chapelle Notre-Dame-des-Dunes à Merville-Franceville-Plage.
 Église Notre-Dame-des-Dunes à Mimizan-Plage. 
 Église Notre-Dame-des-Dunes à Pornichet.
 Église Notre-Dame-des-Dunes à Jullouville.

Voir aussi 
 Statue de Notre-Dame des Dunes à Poitiers

Notes et références 

Homonymie de vocable chrétien